Sot peut faire référence à :

Code 
SOT ou sot est un code pouvant désigner :
 SOT,  ;
 sot, le sotho du Sud, selon les normes ISO 639-2 et ISO 639-3 des codes de langue.

Patronyme 

 Dokmai Sot (1905-1963), romancière thaïlandaise ;
 Michel Sot (1942-), historien français.

Toponyme 

 Mae Sot, ville de Thaïlande de la province de Tak ;
 Sot, village de Serbie de la province de Voïvodine ;
 Sot de Chera, commune d’Espagne de la province de Valence.